Georgengarten bezeichnet:

 Georgengarten (Hannover), einer der vier Herrenhäuser Gärten in Hannover 
 Georgium im Dessau-Wörlitzer Gartenreich in Sachsen-Anhalt